Il singolare femminile del torneo di tennis Ordina Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Justine Henin-Hardenne che si è ritirata sul puntenggio di 6(4)-7, 3-0.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (campionessa)
 Justine Henin-Hardenne (finale)
 Amélie Mauresmo (secondo turno)
 Elena Dement'eva (quarti di finale)

 Nadia Petrova (semifinali)
 Iroda Tulyaganova (quarti di finale)
 Ashley Harkleroad (primo turno)
 Katarina Srebotnik (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2003